Екатерина Александровна Королева (8 октября 1998 — 7 июля 2019) — российская гандболистка, левый крайний российского клуба «Ставрополье-СКФУ» и сборной России по пляжному гандболу. Выступала в составе национальной команды на Чемпионате Европы 2019 года в селе Старе-Яблонки. Трагически погибла в последний день соревнований 7 июля 2019 года.

Биография 
Екатерина Королева родилась 8 октября в городе Крымск. Девушка была сирота и вместе с младшей сестрой воспитывалась дедушкой. С 8 лет начала заниматься спортом. В школьные годы посещала секции волейбола, тенниса, баскетбола и гандбола. Со школьной командой попадала в призеры чемпионата Краснодарского края по волейболу и по гандболу, после чего была замечена и получила приглашение учиться и заниматься в Краснодаре. В 2013 году получила приглашение от тренера женской команды «Ставрополье-СКФУ» Евгения Зотина выступать за команду в женской высшей лиге  и переехала в Ставрополь, где вскоре начала профессиональную карьеру. Екатерина быстро проявила себя в этом виде спорта и считалась одной из главных восходящих звезд отечественного гандбола. С марта 2016 года привлекалась в молодежную сборную национальной команды. 

В 2017 году она выиграла на Чемпионате Европы по гандболу среди девушек до 19 лет в Словении серебряную медаль после поражения в финале от команды Франции. Позже российская команда потеряла медаль из-за положительного допинг-теста трех членов команды. В 2018 году Королева приняла участие на чемпионате мира по гандболу среди девушек до 20 лет, но Российская сборная заняла на турнире только лишь четвертое место. 

В 2019 году Королева получила вызов в национальную сборную по пляжному гандболу и приняла участие в Чемпионате Европы по пляжному гандболу, который прошел на территории Польши в селе Старе-Яблонки в период со 2 по 7 июля. Сборная России стала лишь девятой. В семи матчах предварительного и утешительных раундов Королева набрала 31 балл и заняла второе место в списке бомбардиров сборной, уступив только Ксении Дьяченко.

Смерть 
В последний день соревнований Екатерина Королева  решила искупаться в местном водоеме и при невыясненных обстоятельствах утонула. Ее вытащил из воды один из друзей из мужской сборной по ганболу, который сопровождал ее в ту ночь, когда она утонула, благодаря чему в ходе предварительного расследования он стал подозреваемым в убийстве Королевой и ему были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Тем не менее в ходе судебно-медицинской экспертизы причиной смерти спортсменки было объявлено утопление в результате несчастного случая, в связи с чем уголовное дело по факту ее гибели было закрыто

Ряд российских экспертов согласились с официальными результатами экспертизы. 
Врач-кардиолог Фаина Лобжанидзе о причине смерти Королевой заявила следующее:

После смерти спортсменки администрация города Крымск в рамках закона изъяла у нее квартиру, ранее выделенную по договору найма. Жилплощадь Королева получила как сирота. Родственники погибшей пытались оспорить процедуру изъятия, но действия городских властей были признаны в рамках закона.

Примечания

Ссылки 
 

Гандболистки России
Утонувшие